Diese Liste enthält alle Spiele der türkischen U-21-Fußballnationalmannschaft der Männer, sofern sie vom TFF als offizielle Spiele anerkannt sind.

Legende 

Dieser Abschnitt dient als Legende für die nachfolgenden Tabellen.
 A = Auswärtsspiel
 H = Heimspiel
 * = Spiel auf neutralem Platz
 EM = Europameisterschaft
 n. V. = nach Verlängerung
 i. E. = im Elfmeterschießen
 rote Hintergrundfarbe = Niederlage der türkischen Mannschaft
 grüne Hintergrundfarbe = Sieg der türkischen Mannschaft
 gelbe Hintergrundfarbe = Unentschieden

1950 bis 1952

1962 bis 1969

1970 bis 1979

1980 bis 1989

1990 bis 1999

2000 bis 2009

Seit 2010

Statistik

Gegner

Anlässe 

(Stand: 20. November 2018)

Spielstädte

Weblinks 
 Homepage des türkischen Fußballverbandes (TFF)
 Seite zur U-21-Fußballnationalmannschaft

Einzelnachweise 

Türkische Fußballnationalmannschaft
Turkei U21